, настоящее имя: , 17 июля 1922, Токио, Япония — 24 сентября 2006, там же) — японский киноактёр, популярный в 1960-х — 1970-х гг. За свою полувековую карьеру в кинематографе снялся более чем в 300 фильмах различных жанров, но более всего в исторических картинах дзидайгэки, гангстерских боевиках якудза эйга и криминальных драмах. Работал с выдающимися режиссёрами, среди которых были Сёхэй Имамура («Свиньи и броненосцы», 1961), Масаки Кобаяси («Харакири», 1962; «Кайдан», 1964), Масахиро Синода («Убийство», 1964; «Злодей», 1970 и «Молчание», 1971), Киндзи Фукасаку («Под флагом восходящего солнца», 1972) и Дзюдзо Итами («Сборщица налогов 2», 1988). Как и его соотечественник Тосиро Мифунэ признаётся одним из самых известных актёров японского кино, получив широкое международное признание, сыграв в одном из фильмов «бондианы»: «Живёшь только дважды» (1967). Его сыновья от двух браков — актёр Ёситака Тамба и композитор и музыкант Масаки Мори.

Биография

Ранние годы 
Сёдзабуро (таково настоящее имя актёра) появился на свет третьим сыном в семье личного врача императора Мэйдзи. Его родословная берёт своё начало в эпоху Хэйан. Клан Тамба включал потомственных медиков и деятелей искусства. Его дед — известный фармаколог  (1854-1927). Дядя актёра, Мидорикава Тамба — художник, а двоюродный брат  (род. 1932) — композитор и музыковед.

Будущий актёр получил образование в средней школе Сэйдзо, расположенной в токийском районе Синдзюку. В 1940 году поступил на юридический факультет Центрального Университета Права (англ.: ). На следующий год был призван в армию. После окончания Второй мировой войны вернулся в университет чтобы продолжить обучение. В университете Тамба занимался на кафедре английского языка и для совершенствования знаний подрабатывал на неполный рабочий день синхронным переводчиком при ставке главнокомандующего союзными оккупационными войсками. В этот период приходит увлечение театром и стремление к актёрской игре. По окончании университета, в 1950 году Тамба становится штатным актёром театральной труппы «Гэкиданбункадза». В 1951 году выиграл конкурс «Новое лицо», объявленный молодой кинокомпанией «СинТохо» и с 1952 года начал сниматься в кино. По японским меркам — высокий (1 м. 75 см.) с хорошими внешними данными, молодой актёр взял себе псевдоним Тэцуро Тамба. Его дебютом в кинематографе стала роль Кимуры в фильме «Убийство подозреваемого» (реж. Хидэо Судзуки).

Карьера в кино 
Кинокомпания «СинТохо» была образована за четыре года до его прихода отколовшейся группой кинематографистов, покинувших «Тохо» в результате трудового спора. В порыве оптимизма, руководство новообразованной студии пообещало всем кинохудожникам «светлое будущее». Потенциал новой киностудии привлёк таких режиссёров, как Ясудзиро Одзу, Кэндзи Мидзогути и Акира Куросава. Однако посещаемость фильмов компании была не на высоте, кроме того Тамбу задействовали преимущественно на второплановых ролях злодеев и преступников, что не устраивало начинающего актёра. Тэцуро Тамба отработав положенные по контракту семь лет, покинул студию в 1959 году, продолжив свою кинокарьеру на других студийных площадках. За эти семь лет работы в «СинТохо» Тамба сыграл более чем в полусотне кинолент, но ни одной выигрышной роли. И только став вольным актёром, с началом 1960-х годов он имел возможность выбора ролей, предлагаемых ему отныне от различных продюсеров и кинокомпаний. 

Впервые на него обратили внимание серьёзные критики после исполнения роли Тэцудзи в фильме «Свиньи и броненосцы» (1961), снятом режиссёром новой волны Сёхэем Имамурой. Роли отважных самураев были к лицу Тамбе, и именно в этом амплуа он сделал себе имя, снявшись в таких известных кинолентах той поры, как «Харакири» (1962, реж. Масаки Кобаяси), «13 убийц» (1963, реж. Эйити Кудо) и «Три самурая вне закона» (1964, реж. Хидэо Гося). Актёр также успешен был и в фильмах жанра якудза эйга, появившись на экране в лучших образцах этого жанра, снятых такими признанными мастерами, как Тэруо Исии («Банда против банды», 1962; «Банда Токио против банды Гонконга», 1964; «Тюрьма Абасири», 1965 и др.) и Сигэхиро Одзава («Предателям — пекло!», 1962; «Игроки против закусочной», 1964; «Якудза из Канто», 1965 и др.). Одной из лучших работ этого периода признано талантливое исполнение роли взбунтовавшегося против власти сёгуната ронина Хатиро Киёкавы в фильме классика новой волны японского кино Масахиро Синоды «Убийство» (1964).

К харизматичному японцу присмотрелись и западные кинематографисты, приглашавшие его в свои проекты уже с начала 1960-х. Вместе с популярной американской актрисой Кэррол Бейкер актёр снялся в фильме французского режиссёра Этьена Перье «Мост к солнцу» (1961), основанному на реальных событиях. В сюжете этой ленты показана история любви американки и японского дипломата, вступивших в брак за несколько дней до нападения японцев на Пёрл-Харбор. В 1964 году Тамба исполнил роль малайского повстанца против британских колониальных властей в политической драме британского режиссёра Льюиса Гилберта «Седьмой рассвет». Когда три года спустя Гилберта утвердят в режиссёрском кресле очередной, пятой серии «бондианы», он вновь позовёт Тэцуро Тамбу на роль Тигра Танаки, главы японской секретной службы, который помогает Джеймсу Бонду спасти мир от разрушения в киноленте «Живёшь только дважды» (1967). Режиссёр Льюис Гилберт пригласил Тамбу и в третий раз, снимая уже в 1976 году фильм «Семь ночей в Японии», в котором показана вымышленная история о наследнике британского престола, влюбившегося в японку. На сей раз японскому актёру была предложена роль лидера террористической организации.

Участие Тамбы в «бондиане» сделало имя актёра широко известным на мировом уровне, его стали приглашать в свои проекты и соседи по азиатскому региону. Актёр снялся в некоторых гонконгских фильмах студии Shaw Brothers: «Речные заводи» (1972, реж. Чжан Чэ, Пао Сюэли и У Ма, роль Лу Цзюньи); «Все мужчины – братья» (1975, реж. Чжан Чэ и У Ма, роль Лю Чунь И) и др.

В 1970-е годы, на пике популярности в мировом прокате фильмов-катастроф, актёр принял участие в кинолентах о различных катаклизмах: «Гибель Японии» (1973, реж. Сиро Моритани) — этот научно-фантастический фильм, основанный на романе Сакё Комацу «Гибель дракона» об уходе под воду Японского архипелага был популярен и в советском кинопрокате второй половины 1970-х гг. В фильме «Пророчества Нострадамуса» (1974, реж. Тосио Масуда) Тамба играет главного героя — профессора Нисияму, который изучая и истолковывая пророчества великого учёного средневековья Нострадамуса, приходит к мнению о близком конце света. По сюжету фильма, — к словам профессора мало кто прислушивался, пока предрекаемая им катастрофа не стала явью. В блокбастере 1975 года «109-й идёт без остановок» (другое название «Бомба в поезде», реж. Дзюнъя Сато) о бомбе, заложенной в скоростной экспресс «Хикари» и запрограммированной на взрыв при снижении скорости поезда до 80 к/м в час, Тамба сыграл небольшую роль сотрудника спецслужб Окиты. С режиссёром последнего фильма, Дзюнъей Сато актёра связывали многолетняя дружба и совместное участие на множестве проектов. Сато был и постановщиком первого в актёрской карьере Тамбы советско-японского кинофильма «Путь к медалям» (1980), в котором актёр исполнил роль Сакакибары, президента волейбольного клуба «Акицу». В дальнейшем Тэцуро Тамба принял участие ещё в одной совместной постановке с СССР — «Под северным сиянием» (1990, режиссёры Тосио Гото, Пятрас Абукявичус и Сергей Вронский). В этой киноленте, снятой по повести Юкио Тогавы «Под Авророй. 1912 год» популярный японский актёр Кодзи Якусё сыграл охотника Гэндзо, отправившегося в начале XX века в Россию, чтобы на русских соболях заработать деньги для выкупа невесты из публичного дома. Тэцуро Тамба исполнил здесь небольшую роль  японского предпринимателя Цунэдзиро, который и подбил Гэндзо на приключения в заснеженной России.

Снявшись более чем в 300 кинолентах, Тэцуро Тамба работал со многими видными мастерами японской кинорежиссуры. Довольно много сотрудничал с Киндзи Фукасаку (14 фильмов, начиная с гангстерского боевика «Бандиты средь бела дня», 1961 и заканчивая фэнтези на историческом материале «Реинкарнация самурая», 1981). У любимчика в среде киноманов, режиссёра Хидэо Гося актёр снялся кроме уже упомянутого дзидайгэки «Три самурая вне закона» ещё в 11 фильмах, включая такие популярные ленты, как «Золото сёгуна», 1969, «Волки», 1971, «Жизнь Ханако Кирюин», 1982 и «Гейша», 1983. В творчестве актёра особое место занимает его сотрудничество с режиссёром криминальных драм Ёситаро Номура, с которым было сделано 5 совместных работ, включая знаменитую ленту 1974 года «Крепость на песке», в которой Тамба исполнил главную роль — детектива Иманиси. В последние годы карьеры Тэцуро Тамба тесно сотрудничал с новым классиком авторского кино Такаси Миикэ, у которого снялся в 5 картинах, начиная с киноленты 2001 года «Счастье семьи Катакури» и заканчивая фильмом «Театр ужасов якудза: Годзу», снятом в 2003 году.

24 сентября 2006 года в 11 часов 27 минут по токийскому времени Тэцуро Тамба умер в одной из токийских больниц на 85-м году жизни от сердечной недостаточности, вызванной пневмонией. Прощание с актёром состоялось в похоронном бюро Аояма. На поминальной службе присутствовали соратники-актёры: Синъити Тиба, Масато Кёмото, Ёко Цукаса, Хироюки Нагато, Ёсукэ Нацуки, Тосиюки Нисида, Дайдзиро Харада и многие другие. Тело было предано земле на крупнейшем муниципальном , расположенном в самом центре Токио.

Премии и номинации 

 1981 — премия за лучшее исполнение мужской роли второго плана (за 1980 год) — фильм «Высота 203» (реж. Тосио Масуда).
 2001 — номинация на премию за лучшее исполнение мужской роли второго плана (за 2000 год) — фильм «Школа 4: Пятнадцатилетний» (реж. Ёдзи Ямада).
 2007 — Специальная награда председателя Японской академии за карьеру (посмертно).

Кинопремия «Голубая лента»
 23-я церемония награждения (за 1980 год) — премия за лучшую мужскую роль второго плана: фильм «Высота 203».

Кинопремия «Майнити»
 28-я церемония награждения (за 1973 год) — приз лучшему актёру года — фильм «Революция человека» (реж. Тосио Масуда).

 2000 — премия за лучшее исполнение мужской роли второго плана — фильм «Школа 4: Пятнадцатилетний».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Тама